Никола́й Ива́нович Цветко́в:
 Цветков, Николай Иванович (1879—1937) — протодиакон Русской православной церкви, священномученик.
 Цветков, Николай Иванович (1904—1955) — инженер-вице-адмирал.